Edvard Isak Hambro henviser til:

 Edvard Isach Hambro (1782-1865) – norsk købmand
 Edvard Isak Hambro (1847-1909) – norsk skole- og avismand
 Edvard Isak Hambro (1911-1977) – norsk jurist, diplomat og politiker
 Edward Isak Hambro (1851-1936) – norsk jurist